Схиархиепископ Иоа́нн (в монашестве Илия; ум. ) — епископ Русской церкви, архиепископ Новгородский и Псковский (с 1165); святой Русской церкви, почитается в лике святителей.

Биография 

Родился в Новгороде. Был сначала пресвитером при церкви святого Власия. Прославившись благочестивыми подвигами, Иоанн после смерти святого Аркадия был избран новгородцами на епископскую кафедру.
В 1165 году был возведён в сан архиепископа, который сохранялся за последующими новгородскими владыками. Почитается как покровитель Новгорода, по молитвам которого город был спасён в феврале 1170 года при его осаде соединёнными силами русских князей. В 1172 году ездил во Владимир для переговоров с суздальским князем Андреем Боголюбским о заключении мира. Вместе с братом Гавриилом (в иночестве Григорием) построил несколько церквей (среди них церковь Благовещения в Аркажах, возведенная в 1179 году за 70 дней, вероятно, к 10-летнему юбилею победы новгородцев над суздальским войском).

В 1185 году Илия принял схиму и нарёкся Иоанном; в следующем году он умер. Мощи его открыты в 1439 году в новгородском Софийском соборе, и архиепископом Новгородским Евфимием установлено местное празднование.

Прославлен на Соборе 1547 года при митрополите Московском Макарии как общероссийский святой. Память святого Иоанна празднуется   — с великим славословием. В Прологе и Четьих-Минеях под этим числом помещаются его житие. Краткое проложное житие святителя с вероятностью датируется 1440—1450-ми годами.

3 апреля 1919 года сотрудниками VIII отдела Народного комиссариата юстиции по ликвидации святых мощей было совершено вскрытие раки с мощами святителя Иоанна «с целью ликвидации культа мертвых тел».

Повесть о путешествии Иоанна Новгородского на бесе (XV век) 
«Повесть...» дошла до нас в составе жития Иоанна, написанного, скорее всего, известным агиографом XV столетия Пахомием Логофетом, в котором она является вторым рассказом («Словом») о жизни святого. До повести следует рассказ ο битве новгородцев с суздальцами, заканчивает житие третий сюжет об обретении мощей Иоанна.

Сюжет 
Бес оказался запертым в умывальнице, когда святой перекрестил этот сосуд с водой, и для избавления ему пришлось одной ночью возить Иоанна в Иерусалим и обратно на поклонение гробу Господню. Бес попросил святого не рассказывать никому о случившемся, но Иоанн использовал этот сюжет, правда, не называя имен, а говоря как бы о ком-то другом. Тогда бес в отместку оклеветал Иоанна, как блудника: бес претворялся женщиной, выходившей из кельи святого или делал так, что людям виделись в келье женские вещи. Горожане изгнали Иоанна из Новгорода, посадив на плот, но плот поплыл вверх по течению Волхова и увидев это чудо новгородцы стали просить святого вернуться. На месте, где плот пристал к берегу был поставлен каменный крест, который стоит до сих пор.

Иконография и влияние 
Широкой популярностью пользовался сказ об Иоанне, совершившем паломничество в Иерусалим верхом на бесе. Фольклорный мотив заклятого крестным знамением беса служащего человеку восходит κ древнерусскому сказочному фольклору и нашел отражение в «Ночи перед Рождеством» Н. В. Гоголя. Иногда «Ночь перед Рождеством» напрямую называют переложением повести о путешествии Иоанна на материале южнорусских легенд. Этот сказ послужил идеей для фильма «Монах и бес» 2016 года — мистической драме с элементами комедии. Фильм повествует о монахе, одержимом бесом и летавшем на нём в Иерусалим.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Святитель Иоанн на сайте Русское Православие
 Святитель Иоанн, архиепископ Новгородский
 
 

Родившиеся в Великом Новгороде
Умершие в Новгороде
Святые по алфавиту
Христианские святые XII века
Архиепископы Русской православной церкви
Канонизированные в XVI веке
Русские православные святители
Собор Новгородских святых
Похороненные в Софийском соборе (Великий Новгород)